Xª Flottiglia MAS – unità della Regia Marina del Regno d'Italia
Xª Flottiglia MAS – unità della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana